Het ATP-toernooi van Rosmalen 2016 (met de officiële naam Ricoh Open 2016)  werd gespeeld van 6 tot en met 13 juni 2016 op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Het enkelspel werd gewonnen door Nicolas Mahut. Hij versloeg in de finale Gilles Müller met 6-4 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Mate Pavić en Michael Venus. Zij versloegen in de finale Dominic Inglot en Raven Klaasen  met 3-6, 6-3 en [11-9].

Het gezamenlijke ATP/WTA-toernooi trok een kleine 60.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen